Рахунек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рахунек, Карел (1979—2011) — профессиональный чешский хоккеист, защитник.
 Рахунек, Томаш (род. 1991) — профессиональный чешский хоккеист, крайний нападающий.